Кувакин - распространенная в России фамилия мордовского происхождения. 
Происходит от слов: кувака, кувяка - русс.: кувалда
 
Обладатели: 

 Кувакин, Александр Геннадьевич (род. 1960) — русский поэт, эссеист; гл.редактор издательства «Российский писатель» 
 Кувакин, Валерий Александрович (род. 1939) — российский историк философии, др. филос. наук, профессор

См. также 
 Кувакино

Примечания